Alarma! (tijdschrift), een Mexicaans tijdschrift
 Alarma! (single), een single van de Duitse danceact 666